Arc de Marc Aurèle, Tazoult, Algérie
 Arc de Marc Aurèle, Rome, Italie
 Arc de Marc Aurèle, Tripoli, Libye